Osetnica kan syfta på följande platser:

Polen 

 Skrwa (vattendrag i Polen, Masoviens vojvodskap),

Tjeckien 

 Ošetnica, vattendrag, Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar